Чемпионат Азии по международным шашкам среди женщин 2017 года прошёл в Ташкенте (Узбекистан) с 22 по 27 апреля в основной программе, быстрых шашках и блице. Одновременно проводились чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин, чемпионат Азии по русским шашкам и по турецким шашкам.

Результаты

Классические

Блиц

Рапид

Ссылки 
 Результаты классической программы
 Результаты блица
 Результаты рапида

Чемпионаты Азии по международным шашкам
2017 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Чемпионаты Азии в 2017 году
Апрель 2017 года
Спорт в Узбекистане в 2017 году
Международные соревнования по шашкам в Узбекистане
Чемпионаты Азии в Узбекистане